Acantholycosa — рід павуків родини павуків-вовків (Lycosidae). Від близьких родів відрізняються наявністю понад трьох пар вентральних великогомілкових колючок на кожній передній ніжці. Представники роду поширені в Азії та Європі за винятком Acantholycosa solituda, який трапляється в Північній Америці.

Види 
Рід включає 28 видів:
 Acantholycosa aborigenica Zyuzin & Marusik, 1988
 Acantholycosa altaiensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa azarkinae Marusik & Omelko, 2011
 Acantholycosa azheganovae (Lobanova, 1978)
 Acantholycosa azyuzini Marusik, Hippa & Koponen, 1996
 Acantholycosa baltoroi (Caporiacco, 1935)
 Acantholycosa dudkoromani Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa dudkorum Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa katunensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa khakassica Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa kronestedti Fomichev & Marusik, 2018
 Acantholycosa levinae Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757)
 Acantholycosa logunovi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa mordkovitchi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872)
 Acantholycosa oligerae Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa paraplumalis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa pedestris (Simon, 1876)
 Acantholycosa petrophila Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa plumalis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa sayanensis Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa solituda (Levi & Levi, 1951)
 Acantholycosa spinembolus Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa sterneri (Marusik, 1993)
 Acantholycosa sundukovi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa tarbagataica Marusik & Logunov, 2011
 Acantholycosa vahterae Fomichev & Marusik, 2018
 Acantholycosa valeriae Omelko, Komisarenko & Marusik, 2016
 Acantholycosa zinchenkoi Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 Acantholycosa zonsteini Marusik & Omelko, 2017

Посилання 
 Acantholycosa at Encyclopedia of Life

Павуки-вовки
Роди павукоподібних